Isabella River ist der Name folgender Flüsse:

 Isabella River (Minnesota), Nebenfluss des South Kawishiwi River, Vereinigte Staaten
 Isabella River (Abercrombie River), Nebenfluss des Abercrombie River in New South Wales, Australien